Asparukhovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Asparukhovo (ort i Bulgarien), Montana, Obsjtina Medkovets, 
 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Medkovets, 
 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien), Varna, Obsjtina Varna, 
 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Dlgopol, 
 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Levski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar